K-Gruppe steht für:
 K-Gruppe, kommunistisch ausgerichtete politische Gruppen in Westdeutschland
 mathematisch konstruierte Gruppen in der K-Theorie
 Gruppe von Metallen, siehe Hartmetall #Hartmetall-Sorten

Siehe auch:
 S&K-Gruppe (Unternehmen der Immobilienbranche, unter Betrugsverdacht)